Etopia est un centre d'animation et de recherche en écologie politique fondé en automne 2004. Elle renouvelle juridiquement l’asbl CEFE (Centre d'éducation et de formation en écologie), tout en étant complètement réorganisée : ses statuts et son objet social sont modifiés. 

Le centre est une ASBL consacrée à l'écologie politique et l'éducation permanente qui rassemble des militants écologistes, des chercheurs-associés, des formateurs et des acteurs du changement. Son siège se situe à Namur, en Belgique.

Organisation 

Etopia s'organise en cinq pôles d'activité : prospective, débats, formation, publications, documentation/archives.

L'association sans but lucratif dispose d'un centre de documentation, créé en 1984 et spécialisé dans les thématiques liées à l'environnement et à l'écologie politique et en questions environnementales. Il rassemble plus de .

Notes et références

Annexes

Article connexe 

 Ecolo

Lien externe 

 

Association ou organisme ayant son siège en Belgique
Association ou organisme de réflexion
Association fondée en 2004